MCG 6-31-45 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 5421A
 NGC 5421B